Премьер-лига Бахрейна 2003/2004 () — 47-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Риффа». Сезон начался 15 января и завершился 3 июня 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте rsssf.com

2003/2004
Бахрейн
Бахрейн
2003 год в Бахрейне
Спорт в Бахрейне в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004